Bastianini ist der Familienname folgender Personen:

 Enea Bastianini (* 1997), italienischer Motorradrennfahrer
 Ettore Bastianini (1922–1967), italienischer Bariton
 Giuseppe Bastianini (1899–1961), italienischer Diplomat und Politiker
 Guido Bastianini (* 1945), italienischer Papyrologe und Paläograph